Патрик Мраз (; родился 1 февраля 1988 года; Пухов, Чехословакия) — словацкий футболист, защитник польского клуба Сандецья.

Клубная карьера 
Патрик родился в городе Пучов, Словакия. Там же он и начал занятия футболом, в клубе с одноименным названием. В 2005 году он дорос до основного состава, и год играл за клуб. Через год он перешел в другой словацкий клуб «Петржалка». Спустя три года покинул Словакию и отправился в словенскую «Жилину». «Шлёнск» стал следующим клубом Патрика, но долго он там не задерживался, и отправился в «Сеницу». Проведя двенадцать матчей за «Сеницу» совершил трансфер в польский «Гурник».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на 90minut.pl

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пухов»
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Петржалка»
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Сеница»
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Сандецья»
Игроки ФК «Гурник» Ленчна